Río Tambo puede referirse a los siguientes ríos de Perú:
 El río Tambo (Arequipa-Moquegua).
 El río Tambo (Huancavelica).
 El río Tambo (Junín-Ucayali).

Además, puede hacer referencia a:
 El distrito de Río Tambo, uno de los nueve distritos que conforman la provincia de Satipo, en el departamento de Junín (Perú).